Чан Сонхо (, 12 января 1978) — корейский дзюдоист полутяжёлой весовой категории, выступал за сборную Южной Кореи в конце 1990-х и на всём протяжении 2000-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Афинах, обладатель серебряной и бронзовой медалей чемпионатов мира, чемпион Азиатских игр, двукратный чемпион Азии, чемпион Восточноазиатских игр, чемпион летней Универсиады в Пекине, победитель многих турниров национального и международного значения.

Биография 
Чан Сонхо родился 12 января 1978 года. Впервые заявил о себе в 1996 году, став чемпионом мира среди юниоров.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добился в 1999 году, когда попал в основной состав корейской национальной сборной и побывал на чемпионате Азии в Вэньчжоу, откуда привёз награды золотого и бронзового достоинства, выигранные в полутяжёлой и абсолютной весовых категориях соответственно. Кроме того, в этом сезоне выступил на чемпионате мира в английском Бирмингеме, где стал серебряным призёром — в решающем поединке полутяжёлого веса потерпел поражение от японца Косэя Иноуэ, чемпиона последних Азиатских игр.

Благодаря череде удачных выступлений Чан удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее — тем не менее, в первом же поединке проиграл малоизвестному алжирцу Сами Белгроуну и лишился всяких шансов на призовые позиции. Год спустя одержал победу на Восточноазиатских играх в Осаке и получил бронзу на мировом первенстве в Мюнхене, где на стадии полуфиналов уступил венгру Анталу Ковачу. Также, будучи студентом, представлял страну на летней Универсиаде в Пекине, взял там серебро в полутяжёлом весе и золото в абсолютной весовой категории. Ещё через год выиграл серебряную медаль на домашних Азиатских играх в Пусане — единственное поражение потерпел здесь в финале от японца Кэйдзи Судзуки.

В 2003 году на домашнем чемпионате Азии в Чеджу Чан удостоился серебряной награды, в финале был побеждён казахом Асхатом Житкеевым. На следующем азиатском первенстве, прошедшем в Алма-Ате, вновь встретился в финале с Житкеевым и снова проиграл ему. Будучи одним из лидеров дзюдоистской команды Южной Кореи, благополучно прошёл квалификацию на Олимпийские игры 2004 года в Афинах — на пути к финалу взял верх над всеми четырьмя соперниками, в том числе победил израильтянина Ариэля Зеэви в четвертьфинале и немца Михаэля Юрака в полуфинале, однако в главном поединке не справился с представителем Белоруссии Игорем Макаровым и вынужден был довольствоваться серебряной олимпийской наградой.

После афинской Олимпиады Чан Сонхо остался в основном составе корейской национальной сборной и продолжил принимать участие в крупнейших международных турнирах. Так, в 2005 году он одержал победу на чемпионате Азии в Ташкенте, где, в частности, в финальном поединке взял реванш у казаха Житкеева. При всём при том, на чемпионате мира в Каире успеха не добился, не добрался до призовых позиций ни в полутяжёлой весовой категории, ни в абсолютной. В следующем сезоне завоевал золотую медаль на Азиатских играх в Дохе, победив в финале будущего олимпийского чемпиона из Японии Сатоси Исии, который за всю предыдущую карьеру потерпел лишь три поражения, а в будущем — вообще никому не проигрывал.

В 2008 году Чан получил серебряную медаль на чемпионате Азии в Чеджу, в финале проиграл своему давнему сопернику из Казахстана Асхату Житкееву. Позже отправился представлять страну на Олимпийских играх в Пекине, причём на церемонии открытия нёс знамя Южной Кореи. Пытался повторить здесь успех четырёхлетней давности, первые два поединка выиграл, однако в третьем четвертьфинальном проиграл монголу Найдангийну Тувшинбаяру. В утешительных встречах за третье место прошёл первого оппонента, но затем потерпел поражение от грузина Левана Жоржолиани и остался таким образом без медали. Вскоре по окончании этих соревнований принял решение завершить карьеру профессионального спортсмена, уступив место в сборной молодым корейским дзюдоистам.

Примечания

Ссылки 
 
 

Дзюдоисты Республики Корея
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы Азии по дзюдо